Поре́брик:
 Поребрик, в архитектуре — кирпичная орнаментальная кладка.
 Поребрик — одно из названий бортового (бордюрного) камня.
 Поребрик, в автоспорте — бетонные бордюры особой формы.